Воррен (округ, Джорджія)
 Воррен (округ, Іллінойс)
 Воррен (округ, Індіана)
 Воррен (округ, Айова)
 Воррен (округ, Кентуккі)
 Воррен (округ, Міссісіпі)
 Воррен (округ, Міссурі)
 Воррен (округ, Нью-Джерсі)
 Воррен (округ, Нью-Йорк)
 Воррен (округ, Північна Кароліна)
 Воррен (округ, Огайо)
 Воррен (округ, Пенсільванія)
 Воррен (округ, Теннессі)
 Воррен (округ, Вірджинія)